

Agricoltura 
 Campo – in agricoltura, zona di terra destinata alla coltivazione o all'uso recinto per il bestiame
 Campo – antica unità di misura agraria in uso nei territori della ex Repubblica di Venezia

Geografia 
Camerun
 Campo – centro abitato nella Regione del Sud

Francia
 Campo – comune della Corsica

Italia
 Campo Calabro – comune della città metropolitana di Reggio Calabria
 Campo nell'Elba – comune della provincia di Livorno
 Campo di Giove – comune della provincia dell'Aquila
 Campo Ligure – comune della città metropolitana di Genova
 Campo San Martino – comune della provincia di Padova
 Campo di Trens – comune della provincia di Bolzano
 Campo Tures – comune della provincia di Bolzano
 Campo – frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno
 Campo – frazione di Alano di Piave in provincia di Belluno
 Campo San Pietro – frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno
 Campo – frazione di Brenzone sul Garda in provincia di Verona
 Campo Lomaso – frazione di Comano Terme in provincia autonoma di Trento
 Campo – frazione di Gallicano in provincia di Lucca
 Campo – frazione di San Giuliano Terme in provincia di Pisa
 Campo – frazione di Ventasso in provincia di Reggio Emilia

Portogallo
 Campo – Barcelos
 Campo – Reguengos de Monsaraz
 Campo – Santo Tirso
 Campo – Valongo
 Campo – Viseu
 Campo de Víboras – Vimioso, Portogallo

Spagna
 Campo – comune dell'Aragona

Stati Uniti d'America
 Campo – città del Colorado
 Campo – census-designated place della California

Svizzera
 Campo – comune del Cantone Ticino
 Campo – ex comune del Canton Ticino

Persone
 Achille Campo – scacchista italiano
 Ainoa Campo – calciatrice spagnola
 Aldrighetto Campo – vescovo cattolico italiano
 Bobby Campo – attore statunitense
 Cristina Campo – scrittrice italiana
 Francesco Campo – militare, patriota e politico italiano
 Giovanni Campo – docente e politico italiano
 Iván Campo – ex calciatore spagnolo
 Juan Carlos Campo – giudice e politico spagnolo
 Marcelo Campo – rugbista a 15 argentino
 Michel Campo, conosciuto come Mike – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Pancho Campo – enologo e imprenditore cileno naturalizzato spagnolo
 Rossana Campo – scrittrice italiana
 Samuele Campo – calciatore svizzero di origini italiane

Cognomi composti
 Alberto Campo Baeza – architetto spagnolo
 Antonio Campo Dall'Orto – dirigente d'azienda italiano

Scienze

Matematica
 Campo – in algebra, un insieme in cui sono definite le operazioni di somma e prodotto (ovvero un anello) e in cui il prodotto rispetta determinate proprietà
 Campo – in statistica descrittiva, un indice di dispersione

Fisica
 Campo – regione di spazio ai cui punti è associata una certa proprietà. Ci si può riferire a:
 Campo gravitazionale
 Campo elettrico
 Campo magnetico
 Campo elettromagnetico
 Campo di forze
 Campo luminoso

Matematica e fisica
 Campo scalare – funzione da  a 
 Campo vettoriale – funzione da  a 
 Campo tensoriale – funzione che associa ad ogni punto di una varietà differenziabile un tensore definito sullo spazio tangente nel punto

Altro
 Campo geomagnetico – fenomeno naturale presente sulla Terra, derivato dal campo magnetico del pianeta
 Campo – in informatica, porzione di informazioni di un record in sistemi strutturati in dati

Altro 
 Campo – luogo per competizioni sportive
 Campo – in araldica, la superficie dello scudo su cui è disegnato lo stemma
 Campo – in astrologia, sinonimo di casa
 Campo – in fotografia e nel cinema, l'ampiezza dell'ambiente inquadrato
 Campo – in numismatica, la parte centrale della moneta libera da immagini
 Campo e campiello – in urbanistica, elementi caratteristici tipici dell'urbanistica di Venezia

Pagine correlate 
 Campi

Altri progetti